Burgstall Burg steht für:
 Burgstall Burg (Altusried), Schwaben (Bayern)
 Burgstall Burg (Eichendorf), Niederbayern
 Burgstall Burg (Herborn), Hessen
  Burgstall Burg Mauer, Oberpfalz
Siehe auch:
 Burgstall Burgberg
 Burgstall Burk